Die Ways World Seniors Championship 2022 war ein Snookerturnier der World Seniors Tour. Zum vierten Mal wurde es im Anschluss an die reguläre Snookerweltmeisterschaft vom 4. bis 8. Mai im Crucible Theatre im englischen Sheffield ausgetragen. Neuer Sponsor in diesem Jahr war Ways Facilities Management.

Titelverteidiger war der Engländer David Lilley. Er verlor im Halbfinale gegen Lee Walker, der im Endspiel auf den unterlegenen Vorjahresfinalisten Jimmy White traf. Walker gewann mit 5:4 und sicherte sich als vierter Waliser den WM-Titel der Senioren.

Turnierverlauf 
Nachdem bei der Senioren-WM schon verschiedene Formate zum Einsatz gekommen waren und in den letzten beiden Jahren jeweils 16 Teilnehmer das Turnier bestritten hatten, wurde in diesem Jahr ein neues Format mit 24 Spielern eingesetzt. 8 Spieler waren für das Achtelfinale gesetzt, die übrigen 16 Spieler spielten eine Ausscheidungsrunde um die anderen 8 Plätze.

Die Teilnehmer traten für neun verschiedene Länder an und kamen von drei verschiedenen Kontinenten. Darunter waren der pan-amerikanische Seniorenmeister Ahmed Aly Elsayed aus den USA und der afrikanische Senioren-Kontinentalmeister Wael Talaat aus Ägypten. Mit Maria Catalano war erstmals eine Frau in der Endrunde der Senioren-WM. Die ehemalige Nummer 1 der Frauenweltrangliste hat in ihrer Karriere 5-mal das Finale der Frauen-WM erreicht, zuletzt 2018. Für Ex-Weltmeister John Parrott war das Turnier der letzte Auftritt auf der World Seniors Tour: Nach seinem Ausscheiden gab er seinen Rückzug bekannt.

Bis zum Achtelfinale wurde wie im Vorjahr im Modus Best-of-5 gespielt, die nächsten beiden Runden wurden mit Best-of-7 entschieden. Im Finale wurde die Maximalzahl von neun Frames gespielt. Am Mittwoch und Donnerstag wurden die 8 Qualifikationsspiele ausgetragen, Achtel- und Viertelfinale verteilten sich auf die folgenden beiden Tage. Halbfinale und Finale fanden am Sonntag statt.

Runde 1

|}

Achtelfinale bis Finale

Finale 
Rekordsieger und Vorjahresfinalist Jimmy White war mit 60 Jahren der erfahrenere Spieler und hatte mit nur einem Frameverlust das Endspiel erreicht. Lee Walker, 46 Jahre alt, hatte als Nummer 91 der Weltrangliste zwar seinen Profistatus gerade verloren, hatte aber während der Saison deutlich besser abgeschnitten als White. 

White gewann mit einem hohen Break den ersten Frame und bestimmte danach das Finale. Von 2:1 baute er seine Führung auf 4:2 aus. Einen Frame vom Sieg entfernt kam aber Walker auf. Er hatte in den vorhergehenden beiden Runden 0:2 bzw. 0:3 zurückgelegen und dann jeweils das Spiel gedreht. Im 7. Frame zwang er mit einer guten Safety White zu einem Foul und legte mit einem 40-Punkte-Break die Basis zum Punktgewinn. Als White ein weiteres Mal verschoss, sicherte er sich den Frame. Nach einer weiteren verschossenen Farbe von White im 8. Frame sicherte sich Walker mit einer 79-Punkte-Clearance den Punkt zum 4:4-Ausgleich. Den Decider entschied der Waliser dann in einer einzigen Aufnahme mit 83 Punkten und damit auch das Turnier für sich.

Century-Breaks 
Es wurden im Turnierverlauf 51 Breaks von 50 oder mehr Punkten erzielt, darunter 3 Century-Breaks:

Quellen

Weblinks 
 Ways World Seniors Championship im WPBSA Tournament Manager

Snookerveranstaltung 2022
2022
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre